een alternatieve naam voor Bilstain, een plaats in de Belgische provincie Luik
 Bilstein (Kreuzau), een plaats in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Bilstein (Lennestadt), een plaats in het Sauerland in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, bekend om het gelijknamige kasteel